Джейсон Чендлер Уильямс (; род. 18 ноября 1975 года в городе Белль, штат Западная Виргиния) — американский профессиональный баскетболист. Спортивное прозвище — «Белый шоколад» ().

Спортивная карьера 
Учился в Университете Маршалла и Флоридском университете. На драфте НБА 1998 года был выбран под седьмым номером клубом «Сакраменто Кингз». Также выступал за «Мемфис Гриззлис» и «Майами Хит», в 2006 году стал чемпионом НБА в составе «Хит». В 2008 году объявил о завершении карьеры игрока, однако через год вернулся и в качестве свободного агента подписал контракт с «Орландо Мэджик». По ходу сезона 2010/11 перешёл в «Мемфис Гриззлис». В конце сезона 2010/11 объявил о завершении карьеры.

Стиль игры 

Высокая скорость, отточенная техника ведения мяча, точные 3-очковые броски, прекрасное видение площадки, а главное — неожиданные точные передачи, запутывающие всех защитников, делают Уильямса прекрасным представителем баскетболистов, играющих в амплуа разыгрывающего защитника.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Джейсон Уильямс на официальном сайте НБА 
 Подборка финтов Джейсона Уильямса

Выпускники Средней школы Риверсайда (Западная Виргиния)
Баскетболисты США
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Флорида Гейторс» (баскетбол)
Игроки «Маршалл Тандеринг Херд» (баскетбол)
Разыгрывающие защитники